A Tiszta erőből a Depresszió magyar rock együttes első nagylemeze. 2000-ben adták ki, de létezik egy 2003-as újrakiadás is.

Számlista

Jegyzetek 

2000 nagylemezei